Counterstrike ( für „Gegenschlag“) bezeichnet:

 ein Online-Taktik-Shooter-Spiel, siehe Counter-Strike
 eine britische Fernsehserie, siehe Counterstrike (Fernsehserie)
 den Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Auf eigene Faust (Fernsehserie)

Siehe auch: